L'appellation Villa Demidoff a été donnée successivement à deux propriétés des environs de Florence (Italie) :
 Elle a d'abord désigné la Villa San Donato, construite à Polverosa par Nicolas Demidoff en 1827 et revendue en 1881 par Paul Pavlovitch Demidoff. Ce palais fortement endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale et à l'abandon depuis lors est en cours de réhabilitation depuis fin 2009.
 Elle désigne aujourd'hui ce qui subsiste de l'ancienne Villa di Pratolino construite pour les Médicis, à savoir de vastes jardins et une villa, anciens communs (paggeria), acquis par Paul Pavlovitch Demidoff en 1872.